Уи́льям Крафт Бру́мфилд (; род. 28 июня 1944 года) — современный американский историк русской архитектуры, фотограф, краевед Вологодской области, защитник памятников архитектуры, автор книг и статей о проблемах сохранения архитектуры Русского Севера. Профессор славистики в Тулейнском университете. Автор фундаментальной монографии A History of Russian Architecture (1993) и многих других работ об истории русской архитектуры, а также литературы (см. список публикаций).

Биография 

У. К. Брумфилд вырос на Юге США. Читая русские романы, заинтересовался Россией. После получения степени бакалавра в Тулейнском университете, в 1966 году, и степени магистра в Калифорнийском университете в Беркли, в 1968-м,, он впервые посетил СССР в 1970 году для изучения архитектурной фотографии, которой затем серьёзно занялся с 1974 года. В 1973 году получил степень доктора философии по славистике в Калифорнийском университете в Беркли, после чего занимал позицию ассистента профессора в Гарвардском университете в 1974—1980 годы.

В 1983 году У. К. Брумфилд, ранее занимавшийся общей славистикой, начал осваивать историю архитектуры, что привело к публикации его первой книги «Gold in azure: one thousand years of Russian architecture».

В 1986 году организовал первую выставку фотографий из коллекции С. М. Прокудина-Горского в Библиотеке Конгресса США. С этого времени Брумфилд принимает активное участие в изучении работ Прокудина-Горского. К примеру, он подготовил несколько публикаций о русском фотографе и изобретателе для сайта «Russia Beyond the Headlines».

У. К. Брумфилд прожил в СССР и России в общей сложности почти 13 лет, занимаясь исследованиями в сотрудничестве с Московским государственным университетом и Санкт-Петербургским государственным университетом, а также путешествуя по Русскому Северу и фотографируя сохранившиеся памятники традиционной архитектуры, в частности — вологодского деревянного зодчества, а также храмы Вологды и Вологодской области.

У. К. Брумфилд передал свою коллекцию из примерно 1100 фотографий памятников архитектуры Русского Севера, сделанных в 1999—2003 годах Библиотеке Конгресса США; впоследствии часть его архивов была оцифрована. В настоящее время работа по оцифровке изображений продолжается. Основная часть его фоторабот хранится в Отделе собраний изображений Национальной галереи искусства в Вашингтоне, округ Колумбия. Коллекция У. К. Брумфилда насчитывает 12 500 чёрно-белых фотоснимков 8x10, 40 000 негативов и более 89 000 цифровых файлов, большинство из которых цветные (всего около 149 000).

В 2000 году У. К. Брумфилду была присвоена Стипендия Гуггенхайма в области гуманитарных наук (история России). Является иностранным членом Российской академии архитектуры и строительных наук с 2002 года и почётным членом Российской академии художеств с 2006 года. В 2011 году Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям на 7-м Всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» наградило У. К. Брумфилда специальным дипломом «за многолетнюю исследовательскую и культурно-просветительскую деятельность по сохранению и популяризации в мире культурного наследия российских регионов».

В 2014 году Брумфилд стал лауреатом Премии Фонда имени академика Д. С. Лихачёва «за выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России».

5 декабря 2019 года посол России в США А. А. Антонов вручил У. Брумфилду Орден Дружбы в посольстве РФ в Вашингтоне.

Награды 
 Орден Дружбы (26 октября 2019 года, Россия) — за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.
 Лауреат Премии имени академика Д. С. Лихачёва «за выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России» (2014).
 Стипендия Гуггенхайма в области гуманитарных наук (история России) (2000).

Публикации

Книги на английском 
 Gold in Azure: One Thousand Years of Russian Architecture. Boston: David Godine, 1983;
 The Origins of Modernism in Russian Architecture. Berkeley: Univ. of California Press, 1991;
 A History of Russian Architecture. New York: Cambridge Univ Press, 1993 — «Примечательная книга» (Notable Book) года и лидер продаж по данным издательства The New York Times;
 Lost Russia: Photographing the Ruins of Russian Architecture. Durham: Duke Univ. Press, 1995;
 Landmarks of Russian Architecture: A Photographic Survey. London: Gordon and Breach, 1997;
 Architecture at the End of the Earth: Photographing the Russian North. Durham: Duke Univ. Press, 2015.
 Journeys through the Russian Empire: The Photographic Legacy of Sergey Prokudin-Gorsky. Durham ; London: Duke University Press Books, 2020. 

Главный редактор, соавтор

 Reshaping Russian Architecture: Western Technology, Utopian Dreams. New York: Cambridge Univ. Press, 1990;
 Christianity and the Arts in Russia. New York: Cambridge Univ. Press, 1991;
 Russian Housing in the Modern Age: Design and Social History. New York: Cambridge Univ. Press, 1993 (русское издание, 2001);
 Commerce in Russian Urban Culture: 1861—1914. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 2001 (русское издание, 2002).

Книги на русском языке 
С 2005 года издается серия книг У. Брумфилда об исторических городах Вологодской области (издательство «Три квадрата»):
 «Вологодский альбом» (2005)
 «Великий Устюг» (2007)
 «Кириллов. Ферапонтово» (2009)
 «Устюжна» (2010)
 «Белозерск» (2011)
 «Вологда» (2012)
 

Благодаря финансовой поддержке Института Кеннана издательство «Три квадрата» с 2005 года выпускает книги У. Брумфилда в серии «Открывая Россию/Discovering Russia»:
 «Тотьма: Архитектурное наследие в фотографиях» (2005)
 «Иркутск: Архитектурное наследие в фотографиях» (2006)
 «Тобольск: Архитектурное наследие в фотографиях» (2006)
 «Соликамск: Архитектурное наследие в фотографиях» (2007)
 «Чердынь: Архитектурное наследие в фотографиях» (2007)
 «Каргополь: Архитектурное наследие в фотографиях» (2007)
 «Чита: Архитектурное наследие в фотографиях» (2008)
 «Бурятия: Архитектурное наследие в фотографиях» (2008)
 «Соловки: Архитектурное наследие в фотографиях» (2008)
 «Коломна: Архитектурное наследие в фотографиях» (2009)
 «Суздаль: Архитектурное наследие в фотографиях» (2009)
 «Торжок: Архитектурное наследие в фотографиях» (2010)
 «Усолье: Архитектурное наследие в фотографиях» (2012)
 «Смоленск: Архитектурное наследие в фотографиях» (2014)
 
 

Книги вне серии:
 «Усолье: Земля Строгановых на Каме»  (2013)
 

В 2009 году издательством «Три квадрата» была издана литературоведческая монография У. Брумфилда «Социальный проект в русской литературе XIX века».

Статьи 

 Thérèse philosophe and Dostoevsky's Great Sinner // Comparative Literature. 1980. Vol. 32. No. 3. P. 238—252.

Доклады

Примечания

Литература 
 
 
 
 Лисовский В. Г. Американский историк русской архитектуры Уильям Брумфилд // Памятники истории и культуры Петербурга: Исследования и материалы. Вып. 7. / Сост. А. В. Корнилова. — СПб.: Белое и Чёрное, 2004 г. ISBN 5-89771-043-0. С. 311—314.

Интервью

Аудио- и видеоинтервью 
 
 
 Моя жизнь в России: Уильям Брумфилд, американский историк русской архитектуры
 
 Открытие онлайн-выставки фоторабот профессора У. К. Брумфилда (США) «Краеугольный камень. Вид с Запада»
 AMC Online | Public talk with William Craft Brumfield

Лекции и презентации 
 Вильям Брумфилд рассказывает о русской архитектуре в посольстве США в Москве. Видео. Журнал Anastasis.me
 
 Усадьба Гальских глазами Уильяма Брумфилда
 Лекция У. Брумфилда «Авангардная архитектура глазами фотографа» (Еврейский музей и центр толерантности, 18 февраля 2018 г.)
 Лекция У. Брумфилда «Фотография как памятник: Прокудин-Горский — и сто лет спустя» в рамках проекта «Школа наследия» (Особняк на Волхонке, 26 марта 2018 г.)
 Мастер-класс У. Брумфилда (Институт массмедиа РГГУ,  29 марта 2018 г.)
 Встреча с Уильямом Брумфилдом, крупнейшим американским специалистом по истории русского зодчества (Московский дом Ахматовой, 24 декабря 2018 г.)
  Презентация книги «Пути к Белому морю: Архитектура Русского Севера» (Музей архитектуры имени А. В. Щусева, 14 октября 2019 г.)
 
 Journeys through the Russian Empire (Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, 29 июля 2020 г.; на английском языке с русскими субтитрами)
 
  Онлайн-презентация книги «Путешествия по Российской империи: фотографическое наследие Сергея Прокудина-Горского» (Тверская ОУНБ им. А. М. Горького, 23 ноября 2021 г.)

Выставки 
 Фотоархив Уильяма Брумфида «Архитектура Русского Севера»

Ссылки 

 
 
 
 
  (2000, 2004; фото 1999—2003)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Интервью с профессором. Знакомьтесь, Уильям Крафт Брумфилд
 Уильям Брумфилд: «Америка сохранила для русских прошлую Россию» (интервью)
 My life in Russia: William Brumfield, America's authority on Russian architecture
 
 
 Уильям Брумфилд в Вологде
 
 
 Якутск в фотографиях Уильяма Крафта Брумфилда

Историки России
Краеведы Вологды
Выпускники Тулейнского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Слависты США
Фотографы Вологды
Преподаватели Тулейнского университета
Преподаватели Гарвардского университета
Стипендиаты Гуггенхайма